«Das Todaustreiben» (в переводе ) — немецкая народная песня, основанная на древнем .

История 
Впервые песня упоминается в источниках не позднее 1570 года (F. Joan Nas[s], Quinta Centuria, Ingolst.,  1570).

Произведение было включено  и А. фон Арнимом в состав первого тома собрания «Волшебный рог мальчика» (1806). Данная версия основана на старинной протестантской духовной песне.

Как отмечает Ф. Ризер, редакторы сборника устранили из своей версии конфессиональные особенности. Брентано и фон Арним оставили первые четыре строфы из пяти; последняя, не попавшая в «Волшебный рог», в оригинале является благодарственной молитвой.

Влияние христианской и языческой традиций 

Произведение основано на древнем языческом обычае «изгнания смерти», которая — в христианском толковании — отождествляется с Антихристом. Последнего необходимо изгнать, чтобы освободить путь Спасителю.

В старину праздник с таким названием был известен, в частности, в Силезии, Тюрингии, во Франконии.

Обряд «изгнания смерти» (другое название — «изгнание зимы»), совершаемый в начале весны, символизировал борьбу зимы и лета, являясь отголоском языческих «майских празднеств».

Текст

См. также 
 Вынесение Марены

Примечания 

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Народные песни Германии